Die 4. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 1. bis 10. Mai 1986 in Griechenland ausgetragen. Sieger wurde Spanien durch einen 2:1-Sieg über Italien. Die DDR belegte erneut den 4. Platz. Die Bundesrepublik konnte sich nicht qualifizieren.

 Kurios: Sowohl im Halbfinale als auch im Spiel um Platz drei unterlag die DDR im Elfmeterschießen.
 Die Sowjetunion konnte als erstes Team 10 Tore in der Gruppenphase erzielen

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Wie bereits im Vorjahr gelang der DFV-Auswahl der Sprung zur Endrunde. In der Qualifikationsgruppe 8 konnte die DDR-Jugendelf die ČSSR und Ungarn hinter sich lassen. Uwe Jähnig schaffte nur wenige Monate später, da gerade erst 17 Jahre alt geworden, bereits den Sprung in die U-19-Nationalmannschaft, mit der der Dresdner in Jugoslawien den Junioreneuropameistertitel gewann.

 Trainer: Lothar Priebe

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Athen, Iraklio, Larisa, Piräus, Saloniki, Trikala und Chania.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die Nationalmannschaft von  wurde somit zum ersten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Ruiz – Lopez Mateo, Zaballos – Blasquez, Machero, Baeza – Criado (Vidal Nova), Prieto, Herrera, Ballester Menguez, Salvador (Caseres Benito)

Menguez, Eigentor Flamigni / Cappellini erzielten die Tore.

Einzelnachweise 

1986
Fußballveranstaltung 1986
Fußball (Griechenland)
Sportveranstaltung in Griechenland